La famille milanaise Visconti a compté plusieurs femmes nobles portant le prénom de Catherine :
 Catherine Visconti (NC-1311) : fille de Mathieu Ier, seigneur de Milan, et de Bonacosa Borri, elle épouse, en 1298, Alboino  della Scala, seigneur de Vérone.
 Catherine Visconti (ca 1300-NC) : fille naturelle du seigneur de Milan Galéas Ier et de mère inconnue, elle épouse le noble génois Alaone Spinola.
 Catherine Visconti (1342-1382) : fille de Mathieu II Visconti, seigneur de Milan, et de Gigliola de Mantoue (de la famille Gonzague), elle est promise dès sa naissance à Berthold Ier d'Este, puis mariée, en 1358, à Ugolino Gonzague dont elle est veuve en 1362, et enfin à Feltrino de Novellara dont elle est veuve en 1374.
 Catherine Visconti (1360-1404) : fille de Barnabé Visconti, seigneur de Milan, elle épouse, en 1380, son cousin Jean Galéas qui deviendra duc de Milan.

Homonymie dynastique